Esta é uma lista de bandas de visual kei que possuem artigo na Wikipédia em português. Esta lista não inclui músicos solo.

!-9

 12012

A
 Acid Black Cherry
 Aikaryu
 Aion
 Alice Nine
 An Cafe
 Arlequin

B
 Buck-Tick
 By-Sexual

C
 Cali≠gari
 Charlotte
 Codomo Dragon

D
 D
 DADAROMA
 D'erlanger
 D'espairsRay
 Deadman
 Dezert
 Deviloof
 Deluhi
 Diaura
 DIMLIM
 Dir en grey

E
 Exist Trace

F
 Fanatic Crisis

G
 The Gallo
 the GazettE (ガゼット)  
 Girugamesh
 Glay
 Golden Bomber
 gulu gulu (ぐるぐる)

H
 hide with Spread Beaver 
 Hizaki Grace Project

J
 Janne Da Arc
 Jiluka
 Jupiter

K
 Kagerou
 Kagrra,
 Kamaitachi
 Kiryū (己龍)
 Kizu (キズ) 
 Kuroyume (黒夢)

L
 La'cryma Christi
 L'Arc-en-Ciel
 Lareine
 Laputa
 Lucifer
 Luna Sea
 lynch.

M
 Madmans Esprit
 Malice Mizer
 Megamasso
 Mejibray
 Merry
 Moi dix Mois
 MUCC

N
 Nightmare
 Nocturnal Bloodlust

O
 Onmyo-za

P
 Penicillin
 Petit Brabancon
 Phantasmagoria
 Pierrot
 Plastic Tree

R
 Razor
 Raphael
 Rentrer en Soi
 Rice
 Rouage
 Royz

S
 S.K.I.N
 Shazna
 Siam Shade
 SID
 Sukekiyo

T
 The Last Rockstars

U
 Unsraw

V
 Vamps
 Versailles

X
 X Japan
 Xaa-Xaa (ザアザア)

Z
 Zi:Kill

Bandas do Japão
Visual kei